Торохтий — украинская фамилия. Известные носители:

 Торохтий, Алексей Павлович (род. 1986) — украинский тяжелоатлет. Заслуженный мастер спорта Украины.
 Торохтий, Богдан Григорьевич (род. 1984) — украинский адвокат, политик. Народный депутат Украины IX созыва.